Rieneck (stad), plaats in Beieren
 graafschap Rieneck, graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk